Герб Албании представляет собой чёрного двуглавого орла под историческим шлемом Скандербега с нашлемником в виде козлиной головы на красном щите.

История герба 
Двуглавый орёл как символ свободы и независимости известен в Албании с XV века. Он фактически повторял герб Византии, противостоявшей, как и албанские княжества, турецкой агрессии.

Такой же орёл на желтом щите под белой шестиконечной звездой изображался на гербе феодального рода Кастриоти. Один из представителей этого рода — видный государственный деятель и военачальник Скандербег — возглавил в 1443 году борьбу за объединение Албании и сохранение её независимости и в течение четверти века успешно отражал турецкие нашествия.

Эмблема орла приобрела большую популярность, ибо согласно легендам албанцы считали себя потомками орлов, а сама
страна на албанском языке и поныне именуется Шкиперия — «Страна орлов». Хотя после смерти Скандербега Албания попала на четыре с половиной столетия под турецкое иго, орёл и красно-чёрные цвета остались в сознании народа национальными символами.

Когда же в результате народного антитурецкого восстания в 1912 году Албании удалось обрести полную независимость и международное признание, её гербом стал герб Скандербега. Со временем орёл на гербе принял теперешний вид. В 1926 году на гербе появился золотой шлем Скандербега.

После освобождения от немецкой оккупации в 1944 году к власти пришли коммунисты, провозгласившие курс на строительство социализма. Эти изменения были отражены во флаге и гербе, принятых в 1946 году.

На гербе орла и звезду окружает венок из пшеничных колосьев (сельское хозяйство остается главной отраслью албанской экономики, а пшеница является главной продовольственной культурой). Венок символизирует мирный созидательный труд народа, он перевит красной лентой с датой «24 мая 1944 года». В этот день в освобожденном Народно-освободительной армией городе Пермети был созван первый антифашистский национально-освободительный конгресс, где были избраны первые органы народной власти Албании.

В 1991 году Албания вернулась к традиционному изображению чёрного двуглавого орла на красном щите с историческим шлемом Скандербега с нашлемником в виде козлиной головы.

Ссылки 
 Герб Албании на странице Президента Республики Албания 
 Heraldry of the World, Albanian National Arms

См. также 
 Галерея государственных гербов с изображением орла

Государственные символы Албании
Албания
Гербы с изображением двуглавого орла